Il existe plusieurs plans d'eau appelés lac Lepage, dont :
lac Lepage, sur la rivière Wacekamiw, La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada;
lac Lepage, Saint-Damase (La Matapédia) (municipalité de paroisse), dans la vallée de la Matapédia, Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada. Coordonnées: 48° 39' 01" N; 67° 50' 22" O.
Lac Lepage, Saint-Zacharie (Québec) (municipalité), MRC Les Etchemins, Chaudière-Appalaches, Québec. Coordonnées: 46° 06' 49" N; 70° 25' 43" O. 
Lac Lepage, Saint-Zacharie (Québec) (municipalité), MRC Les Etchemins, Chaudière-Appalaches, Québec. Coordonnées: 46° 06' 49" N; 70° 25' 43" O.
Lac Lepage, Lac-Simon (Papineau) (municipalité), Papineau (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), Québec. Coordonnées: 45° 56' 08" N; 75° 03' 09" O.
Lac Lepage, Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, Québec. Coordonnées: 47° 10' 45" N; 78° 27' 28" O.
Lac Lepage, La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées: 47° 20' 06" N; 72° 40' 36" O.
Lac Lepage, La Tuque (ville), Mauricie, Québec. Coordonnées: 47° 52' 47" N; 72° 19' 06" O.
Lac Lepage, La Tuque (ville), MRC Mauricie, Québec. Coordonnées: 47° 24' 51" N; 72° 17' 50" O.
Lac Lepage, Lac-Édouard (municipalité), Mauricie, Québec. Coordonnées: 47° 41' 56" N; 72° 17' 14" O.
Lac Lepage, Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 49° 07' 23" N; 73° 32' 40" O.
Lac Lepage, Passes-Dangereuses (territoire non organisé), Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 49° 08' 15" N; 71° 48' 45" O.
Lac Lepage, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 49° 15' 02" N; 70° 52' 37" O.
Lac Lepage, Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec. Coordonnées : 48° 50' 06" N; 69° 18' 58" O.
Lac Lepage, Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, Québec. Coordonnées: 49° 37' 13" N; 68° 49' 46" O.
Lac Lepage, Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, Québec. Coordonnées: 50° 00' 33" N; 74° 01' 59" O.
Lac à Lepage, Les Méchins (municipalité), MRC La Matanie, Bas-Saint-Laurent, Québec. Coordonnées: 48° 54' 29"  66° 53' 31" O.
Lac à Lepage, Baie-des-Sables (municipalité), La Matanie, Bas-Saint-Laurent, Québec. Coordonnées: 48° 41' 59"  67° 51' 55" O.
Lac à Lepage (Étang), Saint-Narcisse-de-Rimouski (municipalité de paroisse), MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent, Québec. Coordonnées: 48° 18' 40"  68° 24' 14" O.
Petit lac Lepage, Lac-Édouard (municipalité), Mauricie, Québec. Coordonnées: 47° 41' 52" N; 72° 16' 48" O.